Eurovizija 1998. je bilo 43. natjecanje za Pjesmu Eurovizije koje se održalo 9. svibnja 1998. u National Indoor Areni u Birminghamu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Voditelji su bili Ulrika Jonsson i Terry Wogan. Pobjednika je odlučila zadnja zemlja.  Grčka, Francuska, Švicarska, Malta, Izrael i Belgija nisu pjevali s orkestrom. Belgija, Finska, Izrael, Rumunjska i Slovačka su sudjelovale nakon pauze od prethodne godine, dok Austrija, Bosna i Hercegovina, Danska, Rusija i Island nisu mogle sudjelovati zbog njihove niske prosječne ocjene iz proteklih pet godina.  Talijanska televizija RAI je odlučila da se Italija povlači iz natjecanja. Pobijedio je Izrael koji je predstavljala Dana International s pjesmom "Diva". Drugo je bilo Ujedinjeno Kraljevstvo, a treća Malta. Ovo je bila zadnja godina s orkestrom.

Rezultati

Glasovanje
Svaka država je koristila televoting, osim Mađarske i Rumunjske, koje su koristile žiri, pa je to i razlog zašto Hrvatska nije dobila bodove jedino od njih.

Karta

Izbori za pjesmu Eurovizije u Ujedinjenom Kraljevstvu